Адрианус (Ад) Валдек (; 6 февраля 1926, Амстердам, Нидерланды — 11 января 2010, Швейцария) — нидерландский футболист, игравший на позиции полузащитника, выступал за амстердамский «Аякс».

Спортивная карьера 
В возрасте одиннадцати лет Валдек стал членом футбольного клуба «Аякс», выступал за юношескую футбольную и бейсбольную команду. В качестве полузащитника Ад выступал за резервные команды «Аякса» 2, 3 и 4.

В основном составе дебютировал 7 декабря 1947 года в матче  против клуба . Встреча завершилась победой «Аякса» — 3:1. В дебютном сезоне Ад принял участие в одиннадцати матчах чемпионата. «Аякс» в течение сезона не претендовал на первое место и в итоге занял третье место в своей западной группе.

В последующих сезонах Ад играл не регулярно, в общей сложности за семь лет он принял участие в 19 матчах первенства Нидерландов. В последний раз в составе «Аякса» он выходил на поле 8 ноября 1953 года в домашнем матче с .

Личная жизнь 
Будучи на пенсии, он регулярно посещал футбольные матчи «Аякса» на Амстердам Арене. Скончался Ад Валдек 11 января 2010 года в Швейцарии в возрасте 84-х лет. Он был кремирован 16 февраля на амстердамском кладбище .

Примечания

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте afc-ajax.info  

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Аякс» Амстердам